ThankYou.ru — интернет-портал, распространяющий творческий контент по схеме «pay what you want» («плати, сколько хочешь»). В настоящее время на сайте работают музыкальный и литературный разделы. Музыку и книги, размещённые на сайте, можно свободно скачать, а затем, при желании, заплатить их правообладателям, нажав кнопку «Спасибо».

История 
Портал ThankYou.ru открылся в 2010 году.

Первоначально на сайте работал только музыкальный раздел, в котором на данный момент размещено более 1600 альбомов и представлено более 550 артистов. Среди музыкантов, сотрудничающих с сайтом — «Машина Времени», «Браво», Гарик Сукачев и «Неприкасаемые», «Воплi Відоплясова», «Ария», «Мумий Тролль», «Ю-Питер», «Ночные Снайперы», «Кипелов», «Несчастный случай», Гуф, Баста, «Сансара», «Зимавсегда», Вася Обломов, «Каста», Елена Ваенга и многие другие.

В мае 2012 года на сайте открылся литературный раздел портала.

На данный момент сайт ThankYou.ru больше не доступен

Идеология 
Создатели проекта считают самой справедливой моделью оплаты творческого труда схему «pay what you want» («плати, сколько хочешь»), когда пользователи сначала свободно скачивают интересный им контент, а затем платят (или не платят) за него по желанию.

Средства, перечисляемые пользователями, поступают на счета правообладателей, которые могут следить за статистикой скачивания и поступления платежей.

ThankYou.ru размещает только легальный контент и стремится заключать договоры непосредственно с музыкантами и писателями. По мнению создателей ThankYou.ru, очень важно, чтобы поклонники «благодарили» творцов напрямую — минуя посредников в лице рекорд-лейблов, издательств и магазинов. Эта модель призвана стать альтернативой привычным способам распространения контента в условиях кризиса звукозаписи и развития интернета.

ThankYou.ru не просто предоставляет творческим людям площадку для размещения их произведений, но и проводит собственную репертуарную политику. Начинающие группы отслушивает художественный совет ThankYou.ru, после чего на сайте размещаются наиболее интересные из них.

Для зарегистрированных пользователей ThankYou.ru работает система поощрений: в зависимости от количества накопленных баллов можно получить билеты на концерты и закрытые автограф-сессии, книги, диски, майки, плакаты с автографами.

Музыкальный раздел

Эксклюзивные цифровые релизы 
За два года существования портал стал площадкой для эксклюзивных релизов таких альбомов, как «Веселые картинки» и «Рабкор» группы «Ляпис Трубецкой», «Новый альбом» группы «Noize MC», «TODD, акт 1. Праздник крови» группы «Король и Шут», «Вася-совесть» Александра Ф.Скляра, «Осень» группы «Пилот», «Треш» Глеба Самойлова и группы The Matrixx, «Воздух свободы» супергруппы «Горностай», одноименного альбома «Сансары», дебютного альбома N1NT3NDO и др.

CD релизы 
Несмотря на то что ThankYou.ru ведёт свою основную деятельность в сети, в бэк-каталоге проекта есть несколько релизов на физических носителях:
 Fuck You Pay Me — Pay Day
 Тараканы! — Собачье сердце
 Кирпичи — Новые Кирпы Моо Фок

Литературный раздел 
Раздел публикует самые актуальные литературные произведения в самых разных жанрах — от «почвеннического» реализма до постмодернистского авангарда. Открывшись в мае 2012 года, литературная часть ThankYou.ru уже включает более 200 книг почти сотни писателей. На портале состоялся релиз электронной версии романа «Человек Звезды» Александра Проханова.

Интересные факты 
Самый маленький платеж на сайте за всю его историю составил 11 копеек, самый большой — 20 тысяч рублей. Средний чек ThankYou.ru в июле 2012 года составлял 212 рублей.

Подводя музыкальные итоги 2011 года, журнал «Афиша» назвал ThankYou.ru «самым представительным интернет-лейблом в России».

28 июня 2012 года портал ThankYou.ru получил премию Артемия Троицкого «Степной волк» в номинации «Ресурс». Другие номинанты — Kroogi, Яндекс.Музыка, Far From Moscow, Zvooq.

См. также 
 Шаблон:ThankYou.ru
 Kroogi
 Jamendo

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ThankYou.ru
 Официальный блог ThankYou.ru
 
 
 

Музыкальные сетевые ресурсы
Сайты, появившиеся в 2010 году
Краудфандинг
Цифровая дистрибуция
Сайты России